

Топонім 

 Серпухов — місто в Московській області.
 Серпухов-7 — колишня (1960—1965 рр.) назва міста Протвіно Московській області.
 Серпухов-13 — селище (військове містечко Збройних Сил Російської Федерації) в Серпуховському районі Московській області.
 Серпухов-15 — селище (військове містечко Збройних Сил Російської Федерації) на території Жуковського району Калузької області, населення селища перебуває на реєстраційному обліку в Серпуховському районі Московській області.
Станції
 Серпухов — залізнична станція Курського напрямку МЗ.
 Серпухов-вітка (Серпухов-2) — вантажна залізнична станція Курського напрямку МЗ.

Інше 
 «Серпухов» — російський футбольний клуб.
 «Серпухов» — російський малий ракетний корабель проєкту 21631.

Див. також 
 Серпуховська — станція Серпуховсько-Тимірязєвської лінії Московського метрополітену.